

Presentación previa 
No hay campeón defensor ya que se trata de la primera edición del torneo.

El luxemburgués Gilles Müller ganó el título, derrotando en la final al eslovaco Lukáš Lacko por 7-64, 6-3.

Cabezas de serie 

 Yen-Hsun Lu (Semifinales)
 Lukáš Lacko (Final)
 Gō Soeda (Primera ronda)
 Samuel Groth (Primera ronda)

<ol start="5">
  Tatsuma Itō ''(Cuartos de final)
  Yūichi Sugita ''(Primera ronda)
  Grega Žemlja ''(Primera ronda)
  Hiroki Moriya (Semifinales)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Shenzhen 2014